Штат Мексики Сонора является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 72 муниципалитета.

После объявления независимости Мексики в 1824 году, была образована провинция Сонора-и-Синалоа. В 1830 году их разделили на два штата. До 1880 года территория претерпевала некоторые изменения, и было создано около 80 муниципалитетов. В 1930 году согласно новой Конституции штата было упразднено почти 50 из них, но в течение 5 лет некоторые из них восстановили статус муниципалитета. Образование новых муниципалитетов продолжалось до конца XX века, когда 26 декабря 1996 года появились Бенито-Хуарес и Сан-Игнасио-Рио-Муэрто.

В настоящее время продвигаются предложения по созданию новых муниципалитетов: Ла-Коста, с административным центром в Мигель-Алемане, и Валье-де-Яки, с административным центром в Пуэбло-Яки.

Источники

См. также 
 Сонора
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Соноры
Списки:Мексика